

Codici 
 tuf – codice ISO 639-3 della lingua central tunebo

Diritto 
 TUF – acronimo di Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) noto anche come legge Draghi in vigore in Italia dal luglio di quell'anno.

Geografia 
 Tuf – nome croato dell'isola di Tufo (Croazia)

Sigle 
 The Ultimate Fighter  – reality show televisivo statunitense sulle arti marziali miste